Плей-оф Кубка Стенлі 1999 — стартував після регулярного чемпіонату 21 квітня та фінішував 19 червня 1999.

Учасники плей-оф

Східна конференція 
 Нью-Джерсі Девілс, чемпіон Атлантичного дивізіону, Східної конференції – 105 очок
 Оттава Сенаторс, чемпіон Північно-Східного дивізіону – 103 очка
 Кароліна Гаррікейнс, чемпіон Південно-Східного дивізіону – 86 очок
 Торонто Мейпл-Ліфс – 97 очок
 Філадельфія Флайєрс – 93 очка
 Бостон Брюїнс – 91 очко (39 перемог)
 Баффало Сейбрс – 91 очко (37 перемог)
 Піттсбург Пінгвінс – 90 очок

Західна конференція 
 Даллас Старс, чемпіон Тихоокеанського дивізіону, Західної конференції, Кубок Президента – 114 очок
 Колорадо Аваланч, чемпіон Північно-Західного дивізіону – 98 очок
 Детройт Ред-Вінгс, чемпіон Центрального дивізіону – 93 очка
 Фінікс Койотс – 90 очок
 Сент-Луїс Блюз – 87 очок
 Майті Дакс оф Анагайм – 83 очка
 Сан-Хосе Шаркс – 80 очок
 Едмонтон Ойлерс – 78 очок

Плей-оф

Чвертьфінали конференції 
Східна конференція

Західна конференція

Півфінали конференції 
Східна конференція 

Західна конференція

Фінали конференції

Фінал Кубка Стенлі

Статистика

Найкращі бомбардири плей-оф

Джерела 
 Архів  

Сезон НХЛ 1998—1999